Ferenc Gál ist der Name folgender Personen:

* Ferenc Gál (Theologe) (1915–1998), ungarischer Theologe
 Ferenc Gál (Generalmajor) (1927–2008), ungarischer Generalmajor